William Reynolds peut désigner
 William Reynolds (1815-1878), explorateur et enseigne de vaisseau américain ;
 William Reynolds (1910-1997), monteur américain ;
 William Reynolds (1931-2022), acteur américain ;
 William J. Reynolds (1956-), écrivain américain, auteur de roman policier.